Ґотта́рдський масив () — гірський масив у Швейцарії в межах чотирьох кантонів — Граубюнден, Тічино, Урі та Вале.

Інтернет-ресурси 
 Vier-Quellen-Weg  — offizielle Homepage
 Sasso San Gottardo — Erlebnisse im Gotthardfels , NZZ vom 24. August 2012

Література 
 Manfred Hunziker, Maurice Brandt, Giuseppe Brenna: Clubführer Gotthard: Von der Furka zum Lukmanier. Schweizer-Alpen-Club, 1. Auflage, Bern 1995, ISBN 3-85902-149-4.
 Albert Heim: Die Geologie der Hochalpen zwischen Reuss und Rhein. Bern 1891.
 Helmut Stalder: Gotthard: Der Pass und sein Mythos. Orell Füssli, 2016. Ca. 300 Seiten. ISBN 978-3-280-05617-2
 Robert U. Winterhalter: Zur Pétrographie und Geologie des östlichen Gotthardmassivs. Diss., ETH Zürich, Zürich 1930.

Гірські масиви